Тавтологія (логіка) — тотожно істинне висловлювання, інваріантне щодо значень своїх компонентів.
 Тавтологія (риторика) — риторична фігура, повторення однакових або схожих за змістом слів.

Джерела та література 
 Тавтологія //